Новак Ђоковић је шести пут освојио турнир. У финалу је савладао Кеја Нишикорија са 6:3, 6:3.

Ђоковићу је ово била 28. титула на мастерс турнирима, по чему је надмашио до тада најуспешнијег Рафаела Надала.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2016.